Carlo Maria Abate (Turim, 10 de julho de 1932 – 2019) foi um piloto italiano de Fórmula 1. De origem francesa, ele foi um dos melhores corredores da Ferrari, embora sendo um pouco obscuro. Abate preferiu ser tratado como Carlo Mario Abate, em vez de seu nome de batismo.

Carreira 
Abate correu principalmente para as Escuderias: Centro Sud, Ferrari e Porsche. Em 1959 ele venceu a Mille Miglia com G. Balzarini. 
Em 1962 ele tentou participar em corridas de Fórmula Um, correndo o GP de Napoli, em 1962 num Porsche, acabando a corrida em quarto. Após quebrar um Lotus na corrida seguinte, em Reims-Gueux, ele retirou a sua entrada para o seu primeiro Campeonato do Mundo de evento, o GP da França, em 1962. Ele retornou para a pista no GP do Mediterrâneo de 1962, onde ele chegou em terceiro. No ano seguinte, ele levou a Scuderia Centro Sud Cooper para a quinta colocação no Grande Prémio de Ímola de 1963, e em 3º em Syracuse. Após sair do GP italiano de 1963, ele se aposentou no final do ano, o seu melhor ano, terminando com uma vitória no Targa Florio, na Scuderia Porsche com Jo Bonnier. 

Mais tarde, Abate se tornou diretor de uma clínica.

Pilotos de Fórmula 1 da Itália
Nascidos em 1932
Naturais de Turim
Pilotos das 24 Horas de Le Mans